Вайбернем 

 Вайбернем — місто США, в окрузі Айрон штату Міссурі
 Вайбернем — унікальний за запасами свинцю і цинку рудний район в штаті Міссурі (США)